Oleksandr Batjuk ist der Name folgender Personen:

* Oleksandr Batjuk (Skilangläufer) (* 1960), sowjetisch-ukrainischer Skilangläufer 
 Oleksandr Batjuk (Biathlet) (* 1984), ukrainischer Biathlet